Официальными языками Вануату являются креольский язык бислама, английский и французский. Соседство двух последних в статусе официальных в рамках одного государства не очень типично — в данном случае оно объясняется достаточно уникальным положением территории современного Вануату в колониальный период. Большую часть XX века Новые Гебриды управлялись Великобританией и Францией совместно в форме кодноминиума. В этот период архипелаг был разделён этими странами на две зоны. В южной части в сферах управления, образования и торговли использовался английский, в северной — французский. Это разделение актуально до сих пор, хотя и не в самом классическом понимании — англофонами в Вануату называют людей из регионов, контролировавшихся Британией, а франкфонами — жителей северной части архипелага, при том что и те, и те в быту чаще всего пользуются языком бислама и местными меланезийскими идиомами, а английским и французским могут даже не владеть.

Роль языка межнационального общения на всей территории Вануату играет креольский язык бислама, сложившийся в результате контакта местных жителей и разных европейских народов, в первую очередь англичан. В качестве родного он используется в основном молодыми жителями крупнейших городов страны, таких как Порт-Вила и Люганвиль.

Региональные языки 

Более 96% населения страны составляют ни-вануату — представители различных коренных меланезийских народов. Точное число этих народов и их языков неизвестно из-за недостаточной изученности некоторых регионов и проблемы «язык или диалект». Термин языки ни-вануату не подразумевает лингвистического единства — все они относятся к океанийским языкам австронезийской семьи, но к разным группам внутри неё. Так, среди них есть северные и центральные вануатские языки, языковой комплекс южного Эфате, языки южновануатской группы и три полинезийских языка.

Некоторые региональные идиомы используются в образовании, а крупнейший по числу говорящих аборигенный язык рага даже используется как основной язык обучения в Меланезийском институте. Многие другие языки ни-вануату, однако, недостаточно изучены и даже не имеют письменности.

По мнению французского лингвиста Александра Франсуа, на данный момент в Вануату говорят примерно на 138 аборигенных языках. Если сопоставить это число с населением страны по состоянию на 2016 год и добавить ещё три неавстронезийских языка (бислама, английский и французский), Вануату оказывается самым разнообразной в языковом отношении государством — на один язык в среднем приходится всего 1932 носителя.

Примечания

Литература 

François A. The dynamics of linguistic diversity: egalitarian multilingualism and power imbalance among northern Vanuatu languages // International Journal of the Sociology of Language. 2012. № 214. P. 85–110.
François A., Franjieh M., Lacrampe S., Schnell S. The exceptional linguistic density of Vanuatu // The Languages of Vanuatu: Unity and Diversity. Canberra: Asia-Pacific Linguistics, 2015. P. 1–21.
 Miles W. Francophonie in Post-Colonial Vanuatu // The Journal of Pacific History. 1994. № 1 (29). P. 49–65.

Языки Вануату
Вануату